

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Wołowiec – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Sękowa 
 Wołowiec – część wsi Laliki w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Milówka
 Wołowiec – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard 
 Wołowiec – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Golczewo

Szczyty 
 Wołowiec – szczyt w Górach Wałbrzyskich
 Wołowiec – szczyt w Tatrach Zachodnich

Osoby o nazwisku Wołowiec 
 Monika Wołowiec – polska skeletonistka
 Lidia Wołowiec – polska polityk

Inne 
 Wołowiec – osiedle typu miejskiego w obwodzie zakarpackim w zachodniej Ukrainie
 Wołowiec – zlikwidowany przystanek
 Wołowiec – dawna gmina wiejska

Zobacz też 
 Wołowiec Mięguszowiecki, Mały Wołowiec